

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Miszek – część wsi Stare Rybitwy w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Bobrowniki
 Miszek –  część  wsi Sąsieczno w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Obrowo